Алексєєв Євген Венедиктович — український лісознавець
 Алексєєв Євген Володимирович — російський шахіст
 Алексєєв Євген Ростиславович — український інформатик